

Toponyme
Popovići est un toponyme qui peut désigner : 
en Bosnie-Herzégovine
Popovići, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Popovići, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Popovići, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Popovići, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Popovići, une localité située dans la municipalité de Benkovac, comitat de Zadar ;
Popovići, une localité située dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
au Monténégro
Popovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar ;
en Serbie
Popovići (également écrit ), un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.

Patronyme 

 Aurel Popovici, homme politique
 Traian Popovici, avocat
 Alexandru Popovici, footballeur
 Sava Barcianu-Popovici (1814-1879), prêtre orthodoxe, professeur et homme politique roumain